Травнинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Травнинский сельсовет — в Мокроусовском районе Курганской области.
 Травнинский сельсовет — в Доволенском районе Новосибирской области.